Glawischnig ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Glawischnig (* 1938), österreichischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Eva Glawischnig (* 1969), österreichische Politikerin (Grüne)
 Gerhard Glawischnig (1906–1995), evangelischer Pfarrer und Kärntner Mundartdichter
 Hans Glawischnig (* 1970), österreichischer Jazzmusiker